Elina Svitolina era la detentrice del titolo da due anni, ma è stata eliminata al secondo turno da Victoria Azarenka.

In finale Karolína Plíšková ha sconfitto Johanna Konta con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Naomi Ōsaka (quarti di finale, ritirata)
  Petra Kvitová (terzo turno, ritirata)
  Simona Halep (secondo turno)
  Karolína Plíšková (campionessa)
  Elina Svitolina (secondo turno)
  Kiki Bertens (semifinale)
  Sloane Stephens (secondo turno)
  Ashleigh Barty (terzo turno)

  Aryna Sabalenka (primo turno) 
  Serena Williams (secondo turno, ritirata) 
  Caroline Wozniacki (primo turno, ritirata) 
  Anastasija Sevastova (primo turno) 
  Madison Keys (secondo turno) 
  Anett Kontaveit (secondo turno) 
  Wang Qiang (primo turno) 
  Julia Görges (secondo turno, ritirata)

Qualificate 

  Mona Barthel (primo turno)
  Irina-Camelia Begu (primo turno)
  Alizé Cornet (secondo turno, ritirata)
  Polona Hercog (primo turno)

  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Rebecca Peterson (primo turno)
  Maria Sakkarī (semifinale)
  Tamara Zidanšek (primo turno)

Lucky loser 

  Amanda Anisimova (secondo turno)

Wildcard 

  Victoria Azarenka (quarti di finale)
  Elisabetta Cocciaretto (primo turno)
  Sara Errani (primo turno)

  Jasmine Paolini (primo turno)
  Venus Williams (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2019